Obsesión fatal puede referirse a:

 Obsesión fatal, película estadounidense de 1986, conocida por este título en varios países de Hispanoamérica.

 Obsesión fatal, película estadounidense de 1971, conocida por este título en Venezuela.